Pinner steht für:

Familienname:
 Adolf Pinner (1842–1909), deutscher Chemiker
 Ephraim Moses Pinner (1803–1880), deutscher Talmudist
 Erna Pinner (1890–1987), deutsche Zeichnerin, Puppenkünstlerin, Schriftstellerin und Naturwissenschaftlerin
 Felix Pinner (1880–1942), Wirtschaftsjournalist
 Ludwig Pinner (1890–1979), deutscher Agronom und Zionist
 Margarete Turnowsky-Pinner (1884–1982), deutsch-israelische Sozialarbeiterin und Autorin
 Ulrich Pinner (* 1954), deutscher Tennisspieler
 Valentin Pinner (1876–1943), bekannt als Harry Waldau, deutscher Komponist und Liedtexter

Lokalitäten in London:

 Stadtteil Pinner (London)
 Stadtteil Pinner Green
 U-Bahn-Station Pinner (London Underground)

Siehe auch:
 Pinn
 Binner